Успенский район:

Казахстан 
 Успенский район в Павлодарской области.

Россия 
 Успенский район в Краснодарском крае.
 Успенский район — название Кировского района Приморского края в январе — апреле 1935 года.

Украина 
 Успенский район — в Луганской области до 1959 года.